Дьялло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьялло, Ибрагима (род. 1985) — гвинейский футболист.
 Дьялло, Мамаду (род. 1971) — сенегальский футболист.
 См. также 
 Диалло